{{Ficha de noble
|nombre              = Segismundo de Austria
|título              = Gran duque de Toscana (títular)
|imagen              =Sigismondo dAsburgo-Lorena.jpg
|nombre completo = Otón María José Godofredo Enrique Erick Leopoldo Fernando|fecha de nacimiento = 
|lugar de nacimiento = Lausana, Suiza
|otros títulos             = * Archiduque de Austria
 Príncipe de Hungría y Bohemia
|reinado1            =
|predecesor1         = Archiduque Leopoldo Francisco
|reinado            = Desde el 23 de junio de 2021
|casa real           = Austria-Toscana
|dinastía            = 
|padre               = Leopoldo Francisco de Austria-Toscana
|madre               = Leticia de Belzunce
|cónyuge             = 
|descendencia        = Véase descendencia
|escudo              = Great coat of arms of the Grand Duchy of Tuscany.svg
}}
El archiduque Segismundo de Austria (Sigismund von Habsburg-Lothringen''; 21 de abril de 1966) es el actual gran duque titular de Toscana y jefe de la rama Toscana de la Casa de Habsburgo-Lorena. Para los realistas legitimistas es el gran duque Segismundo I de Toscana.

Biografía 
Segismundo nació en Lausana siendo hijo del archiduque Leopoldo Francisco y de su primera esposa, Leticia de Belzunce. Segismundo se crio en Suiza y Uruguay, en este último país su familia materna posee empresas. Segismundo recibió educación en ciencias de la computación y se desempeñó como banquero.

En 1993 su padre Leopoldo Francisco renunció a sus derechos como cabeza de la familia granducal de Toscana en favor de Segismundo porque su segundo matrimonio (contraído después de divorciarse) entraba en conflicto con las leyes de la católica Orden de San Esteban, de la que era entonces jefe. Desde entonces, Segismundo ha sido el jefe de la Casa Granducal de Toscana.

Honores 
Segismundo es Gran maestre de la Orden de San José y de la Orden Militar de San Esteban, órdenes de caballería ligadas al Gran Ducado de Toscana. También ha sido mecenas para el Almanaque de Gotha.

Matrimonio y descendencia 
En Londres el 11 de septiembre de 1999, Segismundo se casó con Elyssa Julieta Edmonstone (nacida en Glasgow el 11 de septiembre de 1973), hija de Sir Archibaldo Bruce Edmonstone, VII baronet de Edmonstone de Duntreath, y de su segunda esposa Julieta Isabel Deakin. Elyssa es prima en tercer grado de Camila de Cornualles y la familia Edmonstone es una vieja familia escocesa que obtuvo el título de barón en 1774 cuyo miembro más notable fue Alicia Keppel, amante de Eduardo VII. La pareja se divorció el 25 de junio de 2013 y en 2016 fue anulado.

La pareja tiene tres hijos: 

 Archiduque Leopoldo Amadeo de Austria, gran duque heredero de Toscana (9 de mayo de 2001)
 Archiduquesa Tatiana María Teresa Leticia Julieta de Austria-Toscana (3 de marzo de 2003).
 Archiduque Maximiliano Esteban Segismundo Guillermo Bruce Leopoldo de Austria-Toscana (27 de mayo de 2004).

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 Página web del Gran Ducado de Toscana 

Archiduques de Austria de la rama toscana de los Habsburgo-Lorena del siglo XX
Grandes maestres de la Orden de San José
Grandes maestres de la Orden de San Esteban (Gran Ducado de Toscana)
Grandes Duques de Toscana de la casa de Habsburgo-Lorena (pretendientes)
Nacidos en Lausana